Ткаченко Анатолій Олексійович — український редактор, сценарист.

Народ. 28 березня 1938 р. в с. Пульча (Киргизстан) в родині службовця. Закінчив Львівський політехнічний інститут (1963) і кінознавчий факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого (1969). Працював сценаристом Центрального бюро технічної інформації Міністерства легкої промисловості. З 1970 р. — редактор і сценарист «Київнаукфільму».

Автор сценаріїв стрічок: «Свято юних» (1963), «Руки» (1965), «На потоці» (1968), «Механіка-69» (1969, реж.), «Виробництво двигунів постійного струму» (1969), «Промінь, зв'язаний у вузол» (1972, Перший приз і Диплом IV Всесоюзного кінофестивалю, Алма-Ата, 1973), «Технологія збирання і вирощування кукурудзи» (1974), «Виходжу на сонце» (1975, Бронзова медаль ВДНГ СРСР), «Повторити живе» (1976), «Холодне світло кристалу» (1979) та ін. Співавтор сценарію художнього фільму «Увійдіть, стражденні!» (1987).

Член Національної Спілки кінематографістів України.

Література 

 Спілка кінематографістів України. К., 1985. — С.155.

Персоналії за алфавітом
Українські редактори
Українські сценаристи
Члени Національної спілки кінематографістів України